

Населені пункти та їхні частини
 Пшевуз — гміна в Жарському повіті Любуського воєводства
 Пшевуз — село в гміні Пйотркув-Куявський Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Пшевуз — село в гміні Боядла Зеленогурського повіту Любуського воєводства
 Пшевуз — село в гміні Пшевуз Жарського повіту Любуського воєводства
 Пшевуз — село в гміні Ренчно Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Пшевуз — село в гміні Мацейовіце Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Пшевуз — село в гміні Сецехув Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Пшевуз — село в гміні Козеніце Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Пшевуз — село в гміні Цисек Кендзежинсько-Козельського повіту Опольського воєводства
 Пшевуз — село в гміні Студзеніце Битівського повіту Поморського воєводства
 Пшевуз — село в гміні Хмельно Картузького повіту Поморського воєводства
 Пшевуз — частина міста Старий Сонч у Новосондецькому повіті Малопольського воєводства
 Пшевуз — частина міста Краків в Малопольському воєводстві
 Пшевуз — частина села Бабичі (Бабіце) в гміні Кривча Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Пшевуз — частина села Сухожув у гміні Баранув-Сандомерський Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Пшевуз — частина села Мельниця-Дужа в гміні Скульськ Конінського повіту Великопольського воєводства

Примітки